Bloth ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Gotthard Bloth (1898–1986), deutscher evangelischer Theologe, Religionspädagoge und Historiker
 Peter C. Bloth (1931–2012), deutscher evangelischer Theologe 

Siehe auch:
 Blöth